Термином «кератоцит» могут называть:

Кератоцит роговицы
 Эритроциты неправильной формы
 Кератоциты рыбьего эпидермиса ()